Der Nagareyama Challenger 1982 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. April 1982 in Nagareyama stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1982 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1982
Tennisturnier in Nagareyama